La période 9 du tableau périodique est la neuvième ligne, ou période, de certaines versions étendues du tableau périodique des éléments. Elle contient des éléments chimiques hypothétiques dont l'étude relève de la pure théorie et ne recouvre aucune réalité expérimentale, dans la mesure où la détection du premier élément de la , l', est déjà à la limite extrême de résolution des infrastructures existantes en  : on situe généralement autour de  la limite expérimentale du tableau périodique.

Une  avait été proposée par Fricke  en 1971 pour classer 172 éléments chimiques :

En 2011, Pekka Pyykkö a développé cette classification en réorganisant les périodes 8 et 9 de telle sorte que les éléments 139 et 140 soient placés dans le bloc p et non dans le bloc g, et que les éléments 169 à 172 soient classés sur la période 8 et non sur la période 9 :

Références

Articles connexes 

 Tableau périodique étendu
 Îlot de stabilité
 Limite de stabilité

9